In den folgenden Tabellen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Bremen und Bremerhaven aufgelistet, die über die Zusammensetzung der Stadtbürgerschaft Bremen, der Stadtverordnetenversammlung Bremerhaven und der Beiräte im Gebiet der Stadt Bremen entscheiden. Die Wahl zur Stadtbürgerschaft Bremen ist nicht zu verwechseln mit der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft (Landtag) obwohl sie im Wahlbereich Bremen mit demselben Stimmzettel erfolgt. Ab 1999 unterscheiden sich die Ergebnisse auch substanziell von den Wahlergebnissen zur Bremischen Bürgerschaft (Landtag) im Wahlbereich Bremen, da seit 1999 bei Kommunalwahlen auch EU-Bürger wahlberechtigt sind.

Es sind die Wahlergebnisse für die Stadtbürgerschaft Bremen ab 1946, für die Stadtverordnetenversammlung Bremerhaven ab 1947 und für die Beiräte im Gebiet der Stadt Bremen ab 1991 angegeben, inklusive einer Übersicht über alle Beiratsbereiche.

Darstellungshinweise 
Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Werte unter einem Prozent werden nur aufgeführt, wenn die Spalte Sonstige vorliegt.

Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet. Der höchste Wert in jeder Spalte ist fett, Ergebnisse, die den Einzug in das Parlament verfehlt haben, sind kursiv gesetzt.

Die Parteien sind nach ihren aktuellsten Wahlergebnissen sortiert. Eine eigene Spalte erhält eine Partei ab zwei Einträgen, es sei denn es gäbe nur eine Partei in der Spalte Weitere.

Abkürzungen

Allgemein 
 Bhv.: Bremerhaven
 Ges.: Gesamtzahl der Sitze
 Unabh.: Unabhängige
 Wbt.: Wahlbeteiligung

Parteien und Parteienbündnisse 
 AFB: Arbeit für Bremen und Bremerhaven
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 BIG: Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit
 BIW: Bürger in Wut
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DP: Deutsche Partei
 DVU: Deutsche Volksunion
 FDP: Freie Demokratische Partei
 1946 und 1947: Bremer Demokratische Volkspartei (BDV)
 Graue: Die Grauen – Graue Panther
 GRÜNE: Bündnis 90/Die Grünen
 1979: Bremer Grüne Liste (BGL) und Alternative Liste für Demokratie und Umweltschutz (AL)
 1983: BGL und Bremer Alternative Liste (BAL)
 1987 und 1991: DIE GRÜNEN
 Kons: Die Konservativen
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 LINKE: Die Linke
 1995 bis 2003: Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)
 2007: Die Linkspartei. (Die Linke.)
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 PARTEI: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 PRO/Schill: Partei Rechtsstaatlicher Offensive/Schill
 REP: Die Republikaner
 RRP: Rentnerinnen und Rentner Partei
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 SRP: Sozialistische Reichspartei
 WdF: Wählergemeinschaft der Fliegergeschädigten, Vertriebenen und Währungsgeschädigten

Wählergruppen 
 B+B: Bremer und Bremerhavener Wählergemeinschaft
 FBhv: Für Bremerhaven
 FW: Freie Wähler
 IP: Initiative Pusdorf
 LiV: Bürgerinitiative Leben im Viertel e. V.
 PLB: Parteilose Bürger
 WIV: Wählerinitiative der Vorstadt
 WUBB: Wählervereinigung Unabhängige Bürgerinitiativen Burglesum

Einzelbewerber 
 Häfker: Tanja Häfker (Rettung der Waller Feldmark)
 Knorr: Marnie Knorr
 Milchert: Jürgen Milchert

Stadtbürgerschaft Bremen 
Stadtbürgerschaft Bremen und Bremische Bürgerschaft (Landtag) werden im Wahlbereich Bremen mit demselben Stimmzettel gewählt. Bis einschließlich 1995 entsprechen daher die Ergebnisse und Sitzverteilung für die Wahl der Stadtbürgerschaft Bremen den Ergebnissen der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft (Landtag) im Wahlbereich Bremen. Ab 1999 sind bei der Wahl zur Stadtbürgerschaft Bremen, einem Kommunalparlament, anders als bei der Wahl zur Bremische Bürgerschaft (Landtag) auch EU-Bürger wahlberechtigt, weswegen die Ergebnisse (wenn auch nur geringfügig) voneinander abweichen.

Für die Wahlen von 1999 bis 2007 liegen für NPD, DVU, AFB und PRO/Schill keine separaten Ergebnisse für die Wahl der Stadtbürgerschaft Bremen vor, weswegen hilfsweise die Ergebnissen der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft (Landtag) im Wahlbereich Bremen in Klammern angegeben sind.

Von 1947 bis 1963 fehlen insbesondere die Stimmenanteile von DP, KPD, SRP und WdF.

Stadtverordnetenversammlung Bremerhaven 

1951 traten DP, CDU, FDP und Parteilose gemeinsam als Parteiblock Bremerhaven an. Bis 1959 fehlen insbesondere die Stimmenanteile von DP, KPD, BHE und SRP.

Beiräte im Gebiet der Stadt Bremen 

Bei dem Stadtbremischen Überseehafengebiet Bremerhaven handelt es sich um ein beiratsfreies Gebiet.

Beiratsbereich 01 Blockland

Beiratsbereich 02 Blumenthal

Beiratsbereich 03 Borgfeld

Beiratsbereich 04 Burglesum

Beiratsbereich 05 Findorff

Beiratsbereich 06 Gröpelingen 

Bis zur Wahl 2011 hieß der Beiratsbereich Gröpelingen und Industriehäfen. Der Ortsteil Industriehäfen gehört jedoch auch weiterhin zu diesem Beiratsbereich.

Beiratsbereich 07 Hemelingen

Beiratsbereich 08 Horn-Lehe

Beiratsbereich 09 Huchting

Beiratsbereich 10 Mitte

Beiratsbereich 11 Neustadt

Beiratsbereich 12 Oberneuland

Beiratsbereich 13 Obervieland

Beiratsbereich 14 Östliche Vorstadt

Beiratsbereich 15 Osterholz

Beiratsbereich 16 Schwachhausen

Beiratsbereich 17 Seehausen

Beiratsbereich 18 Strom

Beiratsbereich 19 Vahr

Beiratsbereich 20 Vegesack

Beiratsbereich 21 Walle 

Bis zur Wahl 2011 hieß der Beiratsbereich Walle und Handelshäfen. Der Ortsteil Handelshäfen wurde 2009 in Überseestadt umbenannt und direkt dem Stadtteil Walle zugeordnet, gehört also auch weiterhin zu diesem Beiratsgebiet.

Beiratsbereiche insgesamt

Siehe auch 
 Wahlergebnisse und Senate in Bremen

Quellen 
 Statistische Mitteilungen, Statistisches Landesamt Bremen, (zuletzt abgerufen am 5. Mai 2019)

Bremen
Kommunalwahlen